Allmerspann ist ein Bestandteil von Ortsnamen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Großallmerspann, Weiler im Stadtteil Eckartshausen von Ilshofen
 Kleinallmerspann, Weiler im Stadtteil Lendsiedel von Kirchberg an der Jagst